peut renvoyer à :
  un comic strip créé en 1918 par Frank King.
  un album de Rod Stewart ;
 Gasoline Alley, film américain de 2022.

Voir aussi